WMF () — універсальний формат векторних графічних файлів для додатків Windows. Використовується для збереження колекції векторних зображень Microsoft Clip Gallery.
Формат був розроблений компанією Microsoft і є неодмінною частиною Windows, оскільки зберігає послідовність апаратно-незалежних функцій GDI (Graphical Device Interface), що виводять зображення безпосередньо на заданий графічний пристрій (екран, принтер тощо). WMF використовують для збереження образу вікна і його подальшого відновлення, а також при перенесенні інформації за допомогою буфера обміну (clipboard). Операційна система Windows дозволяє швидко і просто взаємодіяти із файлами у форматі, що може бути відкритим і за допомогою кросплатформених додатків GIMP (з попереднім растеризуванням) або Inkscape.

Як формат векторної графіки WMF в тій чи іншій мірі підтримується і іншими потужнішими пакетами — AutoCAD, LibreOffice, і може використовуватися для обміну даними між ними.

Структура файлу 

Файли WMF та EMF складаються із переліку записів, кожен з яких є певною командою з набором аргументів. Формати записів WMF та EMF схожі, проте мають деякі відмінності:
 В EMF додалися нові коди функцій
 Коди функцій EMF змінилися порівняно із WMF
 16-бітні аргументи WMF стали 32-бітними у EMF
 Деякі функції у EMF отримали нові аргументи

Перелік типів записів WMF та EMF

Посилання 
 [MS-WMF]: Windows Metafile Format 
 [MS-EMF]: Enhanced Metafile Format 

Векторні формати файлів
Векторна графіка